Nemea (Griekenland), een plaats en gemeente (dimos) in de voormalige Griekse nomos Korinthe
 Nemea (geslacht), een vlindergeslacht
 Nemea (mythologie), een nimf uit de Griekse mythologie, dochter van Zeus